Osmaans (taal), bestuurlijke taalvariant van het Turks in het Ottomaanse Rijk
Ottomaanse Rijk
Ottomaanse dynastie
de periode in de geschiedenis dat een bepaald land of gebied onder de heerschappij viel van het Ottomaanse Rijk:
Ottomaans Egypte (1517-1914)
Ottomaans Griekenland (14e eeuw-1827)
Ottomaans Hongarije (1541-1699)